Hominide bezeichnet:

Menschenaffen (lat. Hominidae), eine Familie der Primaten
Hominide (Erzählung), eine Erzählung von Klaus Ebner